За офіційною інформацією держкомстату населення Донецької області станом на 1 січня 2015 року становило 4 313 487 осіб (міське 90,9%, сільське 9,1%), проте реальна кількість наявного населення є набагато меншою, через війну на Донбасі. На Донецьку область на початку 2014 р. припадало бл. 9,6% всього населення України (міського - 12,6%, сільського - 2,9%). Густота населення була на рівні 164 ос./км² (1 місце серед регіонів України).

Основні демографічні показники за січень-квітень 2016 року у порівнянні з аналогічним періодом 2015 року

Чисельність 

Історична динаміка чисельності населення Донецької області
 1926 — 1 645 000
 1933 —  4 074 500
 1935 —  4 104 700
 1939 —  3 099 810
 1941 —  3 338 500
 1944 —  1 803 900
 1947 —  1 947 326
 1956 —  3 931 000
 1959 —  4 262 048
 1970 —  4 891 979
 1979 —  5 160 641
 1981 —  5 217 000
 1989 —  5 332 395
 2001 —  4 841 074
 2014 —  4 343 900
 2015 —  4 297 000
 2016 —  4 265 100
 2017 —  4 244 000
 2018 —  4 200 461

У 1930-х роках Донецька область стала найбільшим за чисельністю населення регіоном України, випередивши Вінницьку область. У 1959 р. у Донецькій області проживало 10,2 % населення України, у 1970 і 1979 рр. — 10,4 %. У 1989 р. цей показник зменшився до 10,3 %, у 2014 р. — до 9,6 %.

При цьому серед осіб віком старше 60 років на Донецьку область припадало 10,7 % населення країни, тоді як серед населення віком до 14 років тільки 8,3 % населення.

Під час подій 2014 року на частині території Донецької області утворилося квазі-державне утворення Донецька народна республіка. Станом на 2015 рік воно контролювало бл. 1/3 площі Донецької області, де до війни мешкало 55,8 % її населення.

Урбанізація 
У Донецькій області зафіксований найвищий рівень урбанізації серед регіонів України, понад 90% її населення проживають у містах та селищах міського типу. Цей показник є стабільним протягом останніх десятиліть, порівняно з 1979 р. він виріс всього на 1,5 в.п., порівняно з 1989 р. - на 0,3 в.п.

Міське населення Донецької області разом з сусідньою Луганською характеризуються найвищими в Україні темпами депопуляції міського населення. За 1989 - 2014 рр. міське населення області зменшилося на 18,2%, що вдвічі вище ніж в середньому по Україні (9,4%) та втричі більше ніж у регіонах України за винятком областей Донбасу (6,8%). На Донецьку область у 1989-2014 рр. припадало 27% загального скорочення міського населення України (877,4 тис. з 3251,0 тис.).

Динаміка чисельності міського населення та рівня урбанізації Донецької області з 1959 р.

На Донецьку область у 2014 р. припадало 12,6% міського населення України, що однак майже у 1,5 рази менше ніж в 1959 р., коли в області мешкало 18,8% міського населення УРСР. Питома вага Донецької області у чисельності міського населення України:

Найбільші міста 

Динаміка чисельності населення найбільших міст Донецької області за даними переписів (без населених пунктів, підпорядкованих міськрадам)

Густота населення 
Донецька область є найбільш густонаселеним регіоном України. У 2014 р. на 1 км² її території в середньому припадало 164 особи, що більш ніж удвічі більше ніж в середньому по Україні (75,3 особи). Порівняно з 1993 роком густота населення області зменшилась на 38,5 осіб на  км². 

Найгустіше заселені центральні та східні райони області - Донецький вугільний басейн, де мешкає близько 3/4 населення області і який являє собою майже суцільну агломерацію, де щільність населення становить понад 500 осіб на км²

Вікова структура
Населення Донецької області характеризується одним з найвищих серед регіонів України ступенем та найшвидшими темпами постаріння населення. За 1989 р. чисельність населення у віці до 14 років зменшилася на 50% (середнє по Україна - 40%), чисельність населення у віці старше 65 років збільшилась на 31% (по Україні - 15%).

У 2014 р. середній вік населення області становив 42,5 роки, що на 1,9 роки більше ніж в середньому по Україні. За цим показником ДОнецька область посідає передостаннє місце серед регіонів України, тільки у Чернігівській області середній вік населення був більшим. Медіанний вік населення Донецької області у 2014 р. становив 42,1 роки, на 2,3 роки більше ніж по Україні.

За 1989-2014 рр. середній вік населення Донецької області збільшився на 5,7 років (по Україні - на 4,1 роки), медіанний - на 6,5 років (по Україна - на 5,0 років). Що є найбільшим зростанням середнього віку населення серед усіх регіонів України.

Середній вік міського населення у 2014 р. - 42,5 років, сільського населення - 42,8 років. Середній вік чоловіків - 39,5 років, жінок - 45,0 років.

Розподіл населення районів та міст Донецької області за віковими групами та середнім віком за переписом 2001 року:

Тривалість життя 

Середня очікувана тривалість життя у Донецькій області є однією з найнижчих в Україні і становить близько 70 років. Тривалість життя жінок на 10 років більше ніж у чоловіків.

Природний рух 
У Донецькій області спостерігається швидке природне скорочення чисельності населення, зумовлене низьким рівнем народжуваності та високим рівнем смертності. Смертність вперше перевищила народжуваність наприкінці 1980-х. За 1990-2013 рр. у Донецькій області померло на 928,1 тис. осіб більше ніж народилось, що становило 15,6% природного скорочення країни. У 2013 р. на Донецьку область припадало 17,8% природного скорочення країни при 9,6% населення.

Народжуваність

Смертність 
Показники смертності населення Донецької області у 1989 - 2013 рр.

Причини смерті населення Донецької області у 2013 р.

Міграційний рух  
Сальдо міграції у Донецькій області за 1989-2013 рр.

Етномовна структура населення

Національний склад 

Національний склад населення Донецької області (у сучасних кордонах) у 1926 - 2001 роках 

Національний склад населення Донецької області станом на 2001 рік

Національний склад населення міст (міськрад) та районів Донецької області за переписом 2001 року

Національний склад міст Донецької області за переписом 2001 року, у%:

Національний склад населення територій Донецької області, контрольованих Україною та окупованих Росією, за даними перепису 2001 року, %

Мовний склад 

Динаміка рідної мови населення Донецької області за даними переписів, %

Рідна мова населення адміністративних одиниць Донецької області за переписом населення 2001 р.

Вільне володіння мовами 
За даними Всеукраїнського перепису населення 2001 року, 72,55% мешканців Донецької області вказали вільне володіння українською мовою, а 93,54% - російською мовою. 88,05% мешканців Донецької області вказали вільне володіння мовою своєї національності.

Вільне володіння мовами найбільш чисельних національностей Донецької області за даними перепису населення 2001 р.

Місце народження 
За переписом 2001 року 85,2% населення Донецької області народилися на території України (УРСР), 14,3% населення на території інших держав СНД (зокрема 11,9% - на території РФ/РРФСР) та 0,3% на території інших держав. Серед народжених на території України, 74,4% народилися на території Донецької області, 10,8% - у інших областях України.Після Голодомору росіян системно, на державному рівні масово переселяли в Україну, головним чином на терени Південно-Східної України

Порівняно з переписом 1989 р. питома вага уродженців Донецької області у її населенні зросла на 11,4 в.п., з 63,0% до 74,4% , питома вага уродженців інших регіонів України скоротилася на 5 в.п. з 15,8% до 10,8%, питома вага уродженців Росії скоротилася на 8,6 в.п., з 17,5% до 8,8%

Питома вага уродженців різних регіонів України у населенні Донецької області за переписом 2001 року:

Зайнятість населення 
Сфери зайнятості населення області за переписом 2001 року

Див. також 
 Донецька область

Примітки

Джерела 
 Головне управління статистики у Донецькій області